Петро́в, Ива́н Семёнович:
 Петров, Иван Семёнович (1905—1968) — контр-адмирал ВМФ СССР.
 Петров, Иван Семёнович (1924—1990) — заслуженный художник Украины.